Томас Скруп (; около 1429—1475) — английский аристократ, 5-й барон Скруп из Месема (с 1455 года).

Биография 
Томас Скруп был третьим сыном Джона Скрупа, 4-го барона Скруп из Месема, и Элизабет Чауорт. Двое старших братьев умерли при жизни отца, так что именно Томас в 1455 году унаследовал родовые владения и баронский титул. В период с 1459 по 1472 годы его регулярно вызывали в парламент. В молодости 5-й барон Скруп из Месема был сторонником Ланкастеров в Войнах Алой и Белой розы, и в 1459 году король Генрих VI наградил его за заслуги пенсионом в 20 марок.

Семья 
Томас Скруп был женат на Элизабет Грейсток, дочери 5-го барона Грейсток и Элизабет Фицхью. Родившиеся в этом браке четверо сыновей один за другим становились баронами Скруп. Это были Томас, Генри, Ральф и Джеффри. Кроме того, у 5-го барона были три дочери: Элис (жена сэра Джеймса Странгвейса), Маргарет (жена сэра Кристофера Денби) и Элизабет (жена Ральфа Фицренделла).

Примечания

Литература 
 

Бароны Скруп